Кисела вода, или Кисела Вода се може односити на:

 Минерална вода
 Сода вода

или:

 
 Општина Кисела Вода